CCPA est un sigle qui peut signifier :
 Communauté de communes du Pays d'Agout
 Communauté de communes du Pays d'Aigre
 Communauté de communes du pays d'Aire
 Communauté de communes du Pays d'Albret
 Communauté de communes du pays d'Alby-sur-Chéran
 Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine
 Communauté de communes du pays d'Amance
 Communauté de communes du Pays d'Ambert
 Communauté de communes du pays d'Amplepuis Thizy
 Communauté de communes du pays d'Ancenis
 Communauté de communes du Pays d'Andaine
 Communauté de communes du Pays d'Anglure
 Communauté de communes du Pays d'Apt
 Communauté de communes du Pays de L'Arbresle
 Communauté de communes du Pays d'Argentan
 Communauté de communes du Pays d'Argentat
 Communauté de communes du pays d'Argenton-sur-Creuse
 Communauté de communes du Pays d'Arlanc
 Communauté de communes du Pays d'Arnay
 Communauté de communes du Pays d'Astrée
 Communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals
 Communauté de communes du Pays d'Aubeterre
 Communauté de communes du Pays d'Aubigné
 Communauté de communes du Pays Audunois
 Communauté de communes du Pays d'Auge dozuléen
 Communauté de communes du Pays d'Auros
 Communauté de communes du Pays d'Autrey
 Communauté de communes du Pays d'Avesnes
 Communauté de communes du pays d'Azay-le-Rideau
 Communauté de communes de Penne-d'Agenais
 Communauté de communes du Pays des Abers
Communauté de communes des Pyrénées audoises
 Commission consultative paritaire académique (dans l'Éducation nationale en France)